Nils Rosén kan syfta på:

 Nils Rosén von Rosenstein (1706–1773) – svensk läkare
 Nils Rosén (zoolog) (1882–1970) – svensk fiskeriintendent
 Nils Rosén (militär) (1887–1966) – svensk militär
 Nils Rosén den yngre (1921–2009) – en svensk civilingenjör och officer i Svea artilleriregemente och 3. Panzerdivision 
 Nils Rosén (fotbollsspelare) (1902–1951) – svensk fotbollsspelare